Жан-Марк Итье (; род. 15 июля 1965) — маврикийский футболист, нападающий. Победитель футбольного турнира Игр островов Индийского океана 2003 года.

Карьера 
В 1988 году нападающий начал карьеру игрока. В составе клуба «Санрайз» игрок участвовал в Лиге чемпионов.В 1999 году футболист перешёл в «Сантос» из Кейптуна, в составе которого Жан-Марк стал чемпионом ЮАР в сезоне 2001/02 (39 матчей и 13 голов). В 2005 году Жан-Марк Итье завершил карьеру игрока. Позднее тренировал «Сантос».

Сборная Маврикия 
В составе сборной Маврикия нападающий выиграл футбольный турнир Игр островов Индийского океана 2003 года, забив победный гол в ворота Реюньона.

Достижения 
 Чемпион Маврикия: 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1995 , 1996 , 1997
 Обладатель кубка Маврикия: 1992 , 1993 , 1996
 Чемпион ЮАР: 2002
 Обладатель кубка Восьми: 2002
 Победитель футбольного турнира Игр островов Индийского океана: 2003

Ссылки 
 Профиль игрока

Футболисты Маврикия
Игроки сборной Маврикия по футболу
Игроки ФК «Сантос» Кейптаун
Футбольные тренеры Маврикия
Тренеры ФК «Сантос» Кейптаун